Колодистое — название населённых пунктов на Украине:

 Колодистое — село в Тальновском районе Черкасской области.
 Колодистое — село в Уманском районе Черкасской области.